Paul Poirier peut désigner :
 Paul Poirier (1853-1907), un médecin français ; 
 Paul Poirier (1906-1947), un footballeur français ;
 Paul Poirier (1991-), un patineur artistique canadien ;
 Paul Poirier (1958-), un architecte français initiateur d'une nouvelle génération de ponts transbordeurs.